Lindstedt bezeichnet:

 Lindstedt, einen Ortsteil der Hansestadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt
 Lindstedt (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Schloss Lindstedt, ein Schloss in Brandenburg

Lindstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Lindstedt (1854–1939), schwedischer Mathematiker und Astronom
 Daniel Georg von Lindstedt (1705–1764), königlich-preußischer Generalmajor
 Hans Dietrich Lindstedt (1929–2008), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Jouko Lindstedt (* 1955), finnischer Linguist 
 Laura Lindstedt (* 1976), finnische Schriftstellerin
 Robert Lindstedt (* 1977), schwedischer Tennisspieler
Siehe auch:
 Die Lindstedts
 Linstead